Plankenfels steht für:

 Plankenfels, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Plankenfels (Adelsgeschlecht), fränkisches Rittergeschlecht

Plankenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich III. von Plankenfels († 1457),  Bischöfe von Regensburg
 Ulrich von Plankenfels, deutscher Geistlicher, Bischof von Chiemsee